Города Ирака с населением больше 5 000 человек (данные на 2008 год):

Примечания

Литература 
 

 
Ирак